Джон Лорд (, полное имя  — Джо́натан Дуглас Лорд; 9 июня 1941, Лестер — 16 июля 2012, Лондон) — британский композитор и клавишник, наиболее известен своим участием в группе Deep Purple.

Участник групп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Whitesnake и Paice, Ashton & Lord. С 2002 года сосредоточился на сольной карьере.

Стиль игры Джона Лорда легко узнаваем, как из-за характерного звука Хаммонд-органа, часто использовавшегося музыкантом для исполнения, так и из-за заметного влияния классических композиторов на произведения музыканта.

Биография 

Джон Дуглас Лорд родился 9 июня 1941 в Лестере, Великобритания.

Он начал приобщаться к музыке с самого раннего возраста, в семье играли на пианино, и уже с пяти лет начал брать уроки музыки. В этом возрасте Джон Лорд пристрастился к Баху, который оказал очень большое влияние на всё последующее творчество музыканта. Также ему нравились сочинения средневековых композиторов, музыка эпохи барокко и произведения Элгара.

Будучи подростком, Джон Лорд был очарован игрой некоторых джазовых органистов, таких как Джимми Смит, и рок-н-ролльных пианистов (Джерри Ли Льюиса). В итоге симбиоз классики, джаза и рок-н-ролла в конечном счёте и определил общий стиль музыки Джона Лорда.

В возрасте 19 лет Джон Лорд переехал в Лондон и, мечтая о карьере актёра, поступил в Центральную школу сценической речи и драмы. Одновременно он начал свои выступления, играя джаз и ритм-энд-блюз в основном в пабах, в составе различных групп, с постоянно меняющимся составом. Первой группой Джона Лорда, по крайней мере, официально документированной, была Bill Ashton Combo, джаз-бэнд с акцентом на игру на саксофоне.

В 1963 году, Джон Лорд, вместе с Биллом Эштоном примкнул к группе Red Bludd’s Bluesicians, также известной, как The Don Wilson’s Quartet. Тогда же Джон Лорд приобрёл свой первый электрический орган. Со следующего года он начал принимать некоторое участие в зарождающейся группе Artwoods, лидером которой был Арт Вуд, брат участника Rolling Stones Ронни Вуда. Кроме того, он участвовал в записи песни You Really Got Me — хита №1 группы The Kinks.

Artwoods ориентировались на такую музыку, где орган был бы блюзовой ритмичной сердцевиной, приблизительно как у Spencer Davis Group и Animals. Группа достигла некоторого успеха, выпустив несколько синглов и EP (один из них — I Take What I Want — 28 мая 1966 года достиг  сейчас эти записи можно услышать на альбоме «Art Gallery»), однако, коммерческого успеха не было. В последний момент Лорд уговорил группу переименоваться в St Valentine’s Day Massacre и сменить имидж на «гангстерский», но на этот ход отреагировала только Дания. «Я пытался раздвинуть границы музыки Artwoods как только мог, — вспоминал Лорд. — Включал в свои соло фрагменты Баха и Чайковского. Боюсь, это их только напугало».

Джон Лорд на некоторое время присоединился к группе Ронни Вуда Santa Barbara Machine Head, с которой было записано три инструментальных трека. Однако, попытки подписать контракт с какой-либо компанией провалились, и Джон Лорд присоединился к группе Flower Pot Man. Эта группа была вокальной и нуждалась в инструменталистах для выступлений. Джон Лорд не записывался с этой группой, и, можно сказать, что его участие в этой группе ознаменовалось только знакомством с Ником Симпером, одним из создателей Deep Purple.

В начале 1968 года, Джон Лорд участвует в создании группы Boz вместе с Бозом Баррелом (будущим участником King Crimson и Bad Company), Ричи Блэкмором, Иэном Пейсом и Чезом Ходжесом. Проект имел очень короткую историю, но он послужил основой для создания группы Roundabout, которая была создана в марте 1968 года.

Deep Purple 1968—1976 

Джон Лорд в этот период продолжал совершенствовать свой стиль. Невзирая на то, что многие известные музыканты, например Кит Эмерсон, начали активно пользоваться синтезатором Муга, Джон Лорд экспериментировал с клавишными на основе Хаммонд-органа, который позволял создать плотную и ритмичную основу для игры Ричи Блэкмора. Лорду также нравился звук электронного фортепиано «RMI368 Electra-Piano and Harpsichord». В 1973 году Лорд с техниками объединили его с электроорганом «Хаммонд С3».

Джон Лорд предпочитал использовать усилители Marshall, что опять же позволяло создавать основу для игры Ричи Блэкмора, поскольку, благодаря этим усилителям, клавишные звучали так же тяжело и плотно, как и гитара.

Что касается его музыки, то она с развитием Deep Purple также менялась, оставаясь, однако, такой же узнаваемой и стилистически выдержанной. Сам Джон Лорд говорил:

Я начинаю понимать, что значит слово «чувственность». Я всегда был холодным органистом. Технически компетентным, но без капли чувства. Я многому научился у нашего гитариста Ричи и кое-что почерпнул от барабанщика Йена.

Первые годы существования Deep Purple прошли, можно сказать, под диктовку Джона Лорда, с его тяготением к классической музыке, при постоянном соперничестве с Ричи Блэкмором, который был вдохновлён успехом Led Zeppelin и сам стремился играть более тяжёлую музыку. Венцом эпохи Лорда в Deep Purple стала запись альбома «Concerto for Group and Orchestra» в Альберт-Холле в 1969 году. После этого, по собственному признанию Джона Лорда, Ричи Блэкмор одержал победу, и группа начала двигаться в направлении хард-рока. Однако Джон Лорд и здесь нашёл себя как талантливый композитор и импровизатор, умело сочетая свою музыку, основанную на классических мотивах, с пассажами, зачастую тоже не менее классическими, Ричи Блэкмора. При этом какой-либо конкуренции между музыкантами, подобно той, что наблюдалась у Ричи Блэкмора с Иэном Гилланом, не было: каждый работал в своей нише, тем более что Лорд никогда не претендовал на лидерство, предпочитая оставаться в тени.

Джон Лорд работал в Deep Purple вплоть до её распада в 1976 году:
«Думаю, если бы [после ухода Гиллана и Гловера] история Purple не получила бы продолжения, Блэкмор прихватил бы одного из нас [с Пейсом] или обоих, и мы бы занялись новым проектом. Он уже экспериментировал с Филом Лайноттом и Пейси — и правильно делал, между прочим — но я не знаю, почему они не двинулись в таком составе дальше. Письмо Иэна Гиллана было жутко досадным. Он чувствовал, что что-то не так, и лично я предпочёл бы, чтобы он остался и продолжил бороться. <…> Может быть, если бы мы сделали перерыв и отдохнули бы друг от друга, история была бы совсем иной. Думаю, я был несколько пассивен. Мне следовало бы стоять на своём. И мне тем более нужно было стоять на своём, когда в группу взяли Томми. Но я уступил».

Начиная с 1976 года, Лорд занимался сольными проектами и проектами с другими музыкантами. В целом, можно сказать, что они не имеют никакого отношения к хард-року, хотя и не являются целиком классическими произведениями. За это время он записал альбомы с такими музыкантами, как Тони Эштон, Ивонна Эллиман, Альберт Ли, Кармайн Эппис, с участием таких знаменитостей, как композитор и дирижёр Эбергард Шёнер. Нередко в записях принимали участие его коллеги по Deep Purple Иэн Пейс и Роджер Гловер. Стиль альбомов достаточно различен: от классических фортепианных сюит до достаточно тяжёлых, ритмичных песен. Объединяет их одно: запоминающаяся игра Джона Лорда.

Whitesnake 1978—1983 
Деятельность Лорда в Whitesnake ограничивалась созданием общего фона (или гало, по словам Лорда), оттеняющего двух гитаристов Берни Марсдена и Мики Муди. Впрочем, наряду с общим фоном, мы можем слышать и недолгие, но запоминающиеся кусочки клавишных соло Лорда. Музыкант добавил к своим клавишным инструментам электропиано Yamaha и наконец на сцене также использовал синтезаторы Муга, что позволяло ему играть двенадцатитактовые блюзы, что часто было востребовано, и наполнять музыку струнными инструментами и прочими эффектами.

Одновременно Джон Лорд записал два альбома, очень отличных друг от друга. Первый альбом, Before I Forget, продемонстрировал как обработки классических произведений (более того, в одном из треков Лорд обработал незаконченную сюиту Баха), так и энергичный мейнстрим, и даже английские классические фортепианные баллады, исполненные матерью и дочерью Вики Браун и Сэм Браун. В записи участвовали такие известные музыканты, как Саймон Филлипс, Кози Пауэлл, Нил Мюррей и другие. При записи не использовался, как это обычно было для Лорда, какой-либо оркестр.

Зато второй альбом, саундтрек к фильму Country Diary of an Edwardian Lady, был полностью оркестровый, и все композиции были написаны Джоном Лордом.

Кроме своих сольных альбомов, Джон Лорд работал в качестве приглашённого музыканта с Джорджем Харрисоном, Кози Пауэллом, Грэмом Боннетом и Дэвидом Гилмором.

Deep Purple 1984—2002 

После воссоединения Deep Purple, Джон Лорд участвовал в записи 6 альбомов. Поскольку музыка группы представляла собой всё тот же хард-рок, Джон Лорд занял ту же самую нишу в музыке. Этот период в Deep Purple ознаменовался возникшим конфликтом между Джоном Лордом и Ричи Блэкмором. Как и давние споры, он возник не на почве лидерства, а исключительно из-за музыкальных разногласий; в частности, Джон Лорд считал, что музыка на альбоме Slaves & Masters — это не та музыка, в направлении которой следует двигаться группе, а Джо Линн Тёрнер не тот вокалист, который нужен группе. Лорд был инициатором возвращения Иэна Гиллана. В этом его точка зрения совпала с точкой зрения менеджмента, и Ричи Блэкмор был вынужден подчиниться, а затем и вовсе покинул группу.

В это время Джон Лорд записал только один сольный альбом, и несколько не выпущенных альбомов. Альбом Pictured Within, вышедший в ноябре 1998 года, занимает особое место в дискографии музыканта. Он посвящён умершим незадолго до этого родителям Джона Лорда, и на альбоме музыкант в полной мере продемонстрировал своё глубокое композиционное мастерство.

Джон Лорд отыграл свой последний концерт с Deep Purple 19 сентября 2002 года, в Ипсвиче, после чего покинул группу для того, чтобы посвятить себя сольной работе.

2002—2012 
Эти годы Джон Лорд посвятил всецело сольной работе и выступлениям. В основном он занимался написанием классической музыки; так, две его композиции в исполнении симфонического оркестра Оденсе вошли в летний сборник классики 2007 года, выпущенный EMI. Лорд участвовал также в проекте , играющем в стиле давней привязанности Джона Лорда — ритм-энд-блюз.

В октябре 2009 года Джон Лорд посетил Россию. 9 октября состоялся концерт в Екатеринбурге, 12 октября — в Санкт-Петербурге, 15 октября — в Москве. В Петербурге (в Ледовом дворце) Лорд выступал с Оркестром Государственного Эрмитажа под управлением Фабио Мастранжело, в Москве (ГЦКЗ «Россия») — с Московским симфоническим оркестром. На всех концертах Джона Лорда сопровождала венгерская группа Cry Free, известная своими кавер-версиями Deep Purple, а также вокалисты Стив Бальзамо и Кася (Катажина) Ласка. Музыканты исполнили произведение Джона Лорда Concerto for Group and Orchestra, знаменитые хиты Deep Purple в симфороковых аранжировках, а также сольные номера Джона Лорда.

В апреле 2011 года Джон Лорд дал ещё 4 концерта в России — в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Болезнь и смерть 
9 августа 2011 года Джон Лорд объявил о том, что приостанавливает гастрольную деятельность для лечения онкологического заболевания. В феврале 2012 года он проходил курс лечения рака поджелудочной железы в Израиле.
Скончался 16 июля 2012 года в лондонской клинике.

Память 
В двух вышедших в 2013 году альбомах отдаётся дань памяти Джону Лорду. Бывшие коллеги из Deep Purple посвятили ему Now What?!, включив в оформление альбома строчку из песни «Above and Beyond» «Souls, having touched, are forever entwined» (); также Лорду посвящена песня Uncommon Man с этого альбома. А Ричи Блэкмор завершил альбом Dancer and the Moon инструментальной композицией «Carry On… Jon». В честь музыканта был проведён концерт «Celebrating Jon Lord» с участием оркестра и большим количеством приглашённых артистов.

В декабре 2014 года в Ужгороде (Украина) на набережной Независимости Джону установили мини-скульптуру.

Семья 
 Первый брак с Джудит Фельдман  (1969—1981)
 Дочь — Сара Лорд (), телепродюсер.
 Второй брак — Вики Лорд (урождённая Гиббс, ), сестра-близнец жены Иэна Пейса Джеки.
 дочь — Эми Лорд (в замужестве Черрингтон, ).

Дискография

Сольные работы 
 Gemini Suite (1971)
 Windows (1974, c Эберхардом Шёнером)
 Sarabande (1976)
 Before I Forget (1982)
 Country Diary of an Edwardian Lady (1984, саундтрек телесериала)
 The Best (1996, сборник)
 Pictured Within (1998)
 Beyond The Notes (2004)
 Durham Concerto (2008)
 Boom of the Tingling Strings (2008)
 To Notice Such Things (2010)
 Jon Lord Live (2011)
 Concerto For Group and Orchestra (2012, переработанный вариант, с Брюсом Дикинсоном, Джо Бонамассой, Стивом Морсом и другими)

Deep Purple 

 Shades of Deep Purple (1968)
 The Book of Taliesyn (1968)
 Deep Purple (1969)
 Concerto for Group and Orchestra (1969)
 In Rock (1970)
 Fireball (1971)
 Machine Head (1972)
 Made in Japan (1972)
 Who Do We Think We Are (1973)
 Burn (1974)
 Stormbringer (1974)
 Come Taste the Band (1975)
 Perfect Strangers (1984)
 The House of Blue Light (1987)
 Nobody's Perfect (1988)
 Slaves & Masters (1990)
 The Battle Rages On (1993)
 Come Hell or High Water (1994)
 Purpendicular (1996)
 Abandon (1998)
 In Concert with the London Symphonic Orchestra (1999)

Whitesnake 
 Trouble (альбом Whitesnake) (1977)
 Live at Hammersmith (1978)
 Lovehunter (1979)
 Ready an' Willing (1980)
 Live...In the Heart of the City (1981)
 Come an' Get It (1981)
 Saints & Sinners (1982)
 Slide It In (1984)

Hoochie Coochie Men 
 Live at the Basement (2003)
 Danger. White Men Dancing (2007)

Jon Lord Blues Project 
 Jon Lord Blues Project Live (2011)

Разные 
 Art Gallery (1966, с The Artwoods)
 Gemini Suite Live (1970, c Deep Purple)
 The Last Rebel (1971, саундтрек c Тони Эштоном)
 First of the Big Bands (1974, с Тони Эштоном)
 Malice in Wonderland (1977, с Paice Ashton & Lord)
 BBC Radio 1 Live in Concert (1992, с Paice Ashton & Lord)
 BBC Radio 1 Live in Concert (1993, с Тони Эштоном)

Как приглашённый музыкант 
 The Kinks, You Really Got Me (1964)
 Nazareth, Rampant (1974)
 Грэм Боннет, Line Up (1981)
 Джордж Харрисон, Gone Troppo (1982)
 Кози Пауэлл, Octopuss (1983)
 Дэвид Гилмор, About Face (1984)
 Элвин Ли, Detroit Diesel (1986)
 Джордж Харрисон, Brainwashed (2002)
 WhoCares, Out of my Mind (2011, благотворительный сингл с Иеном Гилланом и Тони Айомми)

Записанные, но не выпущенные 
 From Darkness To Light (2000)
 Calling The Wild (2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 picturedwithin.com — неофициальный сайт поклонников
 Дискография на thehighwaystar.com
 Джон Лорд на русскоязычном сайте о группе Whitesnake
 Биография
 Репортаж о концерте Джона Лорда в Москве, 20 апреля 2011 (Алан Жуковский) // Журнал FUZZ
 Джон Лорд выступает в Германии (видео на YouTube)

Композиторы Великобритании
Органисты Великобритании
Композиторы по алфавиту
Рок-музыканты Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Музыканты Deep Purple
Музыканты Whitesnake
Умершие от рака поджелудочной железы
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты хард-рока
Рок-клавишники Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы